Le procureur de Paris peut être :
 le procureur général de Paris ;
 le procureur de la République de Paris.